26. maja 2021 se je zgodil popolni lunin mrk. To je bil prvi popolni lunin mrk od luninega mrka januarja 2019. Viden je bil na območjih jugovzhodne Azije, vse Avstralije, vse Oceanije, večine Aljaske in Kanade, večine ZDA in večine Južne Amerike.

Vidnost

Časi stikov 
Lokalni časi so preračunani na časovne pasove območij, kjer je bil viden mrk:

Galerija

Povezani mrki

Mrki leta 2021 

 Popolni lunin mrk 26. maja .
 Kolobarjasti sončev mrk 10. junija.
 Delni lunin mrk 19. novembra.
 Popolni sončev mrk 4. decembra.

Serije lunarnega leta

Saroške serije 
Mrk je del 121. saroškega cikla.

Polovični saroški cikel 
Obstajata dva sončeva mrka, ki bosta pred in za tem mrkom oddaljena natanko 9 let in 5,5 dni (polovični saros). Ta lunin mrk je povezan z dvema kolobarjastima sončevima mrkoma iz 128. sončevega sarosa.

Glej tudi 

 Seznam luninih mrkov in Seznam luninih mrkov 21. stoletja

Sklici

Zunanje povezave 

 121. cikel
 

2021 v znanosti
2021 05 26
2021 05 26